Bugnion ist der Familienname folgender Personen:

 Charles-Juste Bugnion (1811–1897), Schweizer Bankier, Politiker und Naturforscher
 Perle Bugnion-Secrétan (1909–2004), Schweizer Frauenrechtlerin